Парклэндс () — пригород столицы Кении Найроби. Название связано с близостью области к городскому парку Найроби ().

Расположен примерно в 5 км к северо-северо-западу от центра Найроби.

История 
В период британского колониального режима британские власти выделили этот район для проживания государственных служащих. В 1940-х — 1950-х годах Парклэндс был одним из наиболее перенаселённых пригородных районов Найроби. Во второй декаде 2000-х годов Парклэндс сочетает в себе деловой и жилой жилой район. Относительная доступность и сравнительно умеренная цена земельных участков в районе привлекает бизнес и компании-девелоперы. В Парклэндсе постоянно проживает большое количество выходцев из стран Азии. Точная численность населения района неизвестна.

Достопримечательности 
В Парклэндс и вблизи него имеется ряд достопримечательностей, в том числе:
 Госпиталь Ага Хан;
 Университетский госпиталь Ага Хана;
 Офис Swiss International Air Lines;
 Супермаркет торговой сети Nakumatt;
 Жилой комплекс Arefa Apartments
 Филиал Chase Bank
 Филиал Gulf African Bank
 Филиал I&M Bank Limited
 Филиал Imperial Bank Limited
 Филиал Paramount Universal Bank
 Филиал Prime Bank
 Parklands Holiday Inn Hotel — отель, входящий в сеть отелей Holiday Inn.

Административное деление 
В административном плане Парклэндс является частью района  города Найроби и, в свою очередь, состоит из шести частей:
 Парклэндс
 Китисуру
 Хайридж
 Кангеми
 Килимани
 Лавингтон

Примечания 

Пригороды Найроби